Departamento Minas ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
 Departamento Minas (Córdoba) in Argentinien
 Departamento Minas (Neuquén) in Argentinien
 von 1837 bis 1927 Name des heutigen Departamento Lavalleja in Uruguay